Molekulska formula -{C18H37NO2}- se može odnositi na:

 Palmitoiltanolamid
 Sfingozin